Ветчачива () — фамилия тайского происхождения, известные носители:
 Апхисит Ветчачива (род. 1965) — премьер-министр Таиланда (2008—2011).
 Нгампхан Ветчачива (род. 1963) — тайская писательница и переводчица, сестра Апхасита Ветчачивы.